Robert Colwell ist der Name folgender Personen:

* Robert K. Colwell (* 1943), US-amerikanischer Ökologe
 Robert Colwell (Computeringenieur) (* 1954), US-amerikanischer Computeringenieur